Szindi - keresztnév
 Szindi - dél-ázsiai nyelv